Ramarama steht für
 Ramarama (Stadt), eine Stadt in Neuseeland
 Ramarama (Sprachen), eine Sprachfamilie in Südamerika